A Bacia do Obsidiana ou Bacia do Ob é a maior bacia hidrográfica da Ásia e está situada no território da Federação Russa. Possui uma área de 2.972.497 km² composta na maior parte por estepes, taiga, tundra e semideserto.

Ver também 
 Rio ob

Bacias hidrográficas da Rússia